Острогота (Ostrogota) e име на остготите:

 Острогота, крал на остготите (240)
 Острогота (кралица), Острогота Ариагна (475/480-500), дъщеря на Теодорих Велики, омъжена за Сигизмунд, крал на Бургундия.